W Polsce
 Kowalewszczyzna – wieś w województwie podlaskim, w powiecie wysokomazowieckim, w gminie Sokoły.
 Kowalewszczyzna-Folwark – wieś w województwie podlaskim, w powiecie wysokomazowieckim, w gminie Sokoły
 Kowalewszczyzna – dawna gromada z siedzibą we wsi Kowalewszczyzna
 Kowalewszczyzna – dawna gmina z siedzibą we wsi Kowalewszczyzna

 Na Białorusi
 Kowalewszczyzna – wieś w obwodzie grodzieńskim, w rejonie werenowskim, w sielsowiecie Pirogańce
 Kowalewszczyzna Wielka – wieś w obwodzie witebskim, w rejonie miorskim, w sielsowiecie Miory
 Kowalewszczyzna Mała – wieś w obwodzie witebskim, w rejonie miorskim, w sielsowiecie Miory
 Kowalewszczyzna – chutor w obwodzie witebskim, w rejonie głębockim, w sielsowiecie Obrub
 Kowalewszczyzna – chutor w obwodzie witebskim, w rejonie miorskim, w sielsowiecie Nowy Pohost
 Kowalewszczyzna – dawny zaścianek w obwodzie witebskim, w rejonie miorskim, w sielsowiecie Przebrodzie.